A polar (jelentése: sarki) latin eredetű szó, amelyet ma többek között az angol és a spanyol nyelvben is használnak. A következő dolgokat jelentheti:
Polar, település az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsin államban, Langlade megyében
Polar, venezuelai sörmárka
Polar Medal, brit kitüntetés
Polar Music Prize, zenei díj